Plateaux steht für:
 Plateaux (Gabun), Departement des afrikanischen Staates Gabun
 Plateaux (Kongo), Region des afrikanischen Staates Republik Kongo
 Plateaux (Togo), Region des afrikanischen Staates Togo

Siehe auch:
 Plateau (Begriffsklärung)